Arroyo de Limón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Arroyo de Limón, Guerrero, ort, San Marcos, 
 Arroyo de Limón, Veracruz, ort, San Andrés Tuxtla,